Vechtelde ist 

 der (mittelalterliche) Name der niedersächsischen Ortschaft Vechelde

 der Familienname eines Braunschweiger Patriziergeschlechts. Bekannte Namensträger waren:
 Hermann von Vechtelde (1523–1572), Professor in Königsberg und Lübecker Bürgermeister